Костри́чник (, буквально — «Жовтень») — назва кількох населених пунктів у Білорусі:
Гомельська область
 Костричник — селище в Хойницькому районі
Мінська область
 Костричник — село в Борисовському районі
 Костричник — село в Крупському районі